Champagneux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Champagneux, commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Anselme-Benoît Champagneux (1774-1845), botaniste français.

Toponymie française
Patronyme français